Пирсон има више значења:
 Пирсон (Џорџија)
 Пирсон (Ајова)
 Пирсон (Флорида)
 Пирсон (Мичиген)